Rheinallee steht für:
 Rheinallee (Bonn), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Godesberg-Villenviertel
 Rheinallee (Boppard), siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Godesberg-Villenviertel
 Rheinallee (Düsseldorf), siehe Rheinalleetunnel
 Rheinallee (Erpel), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Erpel
 Rheinallee (Königswinter), siehe Liste der Baudenkmäler in Königswinter
 Rheinallee (Mainz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Mainz-Neustadt
 Rheinallee (Nierstein), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Nierstein

Siehe auch:

 Rheinstraße